Sobolew bezeichnet:

 Sobolew (Powiat Garwoliński), eine Gemeinde im Powiat Garwoliński der Woiwodschaft Masowien, Polen

Sobolew bzw. Sobolev bezeichnet:
 Sobolew (Krater), ein Einschlagkrater in Russland
 (2836) Sobolev, Asteroid des Hauptgürtels

Sobolew ist der Familienname folgender Personen:

 Nikolai Wladimirowitsch Sobolew (1935–2022), russischer Geologe und Petrologe
 Sergei Lwowitsch Sobolew (1908–1989), russischer Mathematiker
 Wiktor Wiktorowitsch Sobolew (1915–1999), russisch-sowjetischer Astronom und Astrophysiker